Durussel ist der Familienname folgender Personen:

 André Durussel (* 1938), Schweizer Schriftsteller
 Edouard Durussel (1842–1888), Schweizer Medailleur